Elounda (), aussi Elounta ou Elouda, est un petit village de pêcheurs situé sur la côte nord de l'île grecque de Crète à quelque  à l'est de la capitale de l'île, Héraklion, et à 12 kilomètres au nord de la ville la plus proche, Agios Nikolaos.

Le village fait partie de la municipalité d'Ágios Nikólaos, dans le district régional du Lassithi.

En 2011, le village comptait  habitants répartis en sept hameaux. Schisma, avec  habitants, est le plus important.

Tourisme 
Elounda est devenu une station de vacances connue pour ses établissements qui sont parmi les plus luxueux de l'île. Parmi les personnalités qui fréquentent le village, les plus connues sont l'ancien premier ministre grec Andréas Papandréou qui avait l'habitude de passer ses étés à Elounda et, aujourd'hui, la famille royale d'Arabie saoudite se rend quasiment chaque année dans la station.

Du port d'Elounda, des bateaux permettent de se rendre sur l’île de Spinalonga qui servait de léproserie.

Elounda dans la fiction 
 Les séquences grecques du film de James Neilson, La Baie aux émeraudes réalisé en 1964, ont été tournées en décors naturels à Elounda.
 À la fin des années 1970, le tournage de la série télévisée de la BBC  s'est déroulé au village.
 Elounda sert de cadre au roman  de .
 L'action du roman de Victoria Hislop, L’Île des oubliés (), se passe en partie à Elounda. Ce roman a été adapté pour la télévision grecque sous la forme d'une mini-série de 26 épisodes diffusés à partir d'.

Liens externes 

Localité dans le dème d'Ágios Nikólaos
Village en Grèce
Lassithi